Дми́трий Григо́рьевич Леви́цкий (между  и , Киев — , Санкт-Петербург) — русский живописец, крупнейший петербургский портретист русского классицизма эпохи царствования императрицы Екатерины II. Академик (с 1770), руководитель портретного класса (1771—1787), советник (с 1776) и член Совета (1780—1787 и с 1807) Императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге.

Биография 
Родился в Киеве; сын священника, гравёра и живописца Григория Кирилловича Левицкого. Учился изобразительному искусству у отца и у живописца А. П. Антропова (с 1758 года). Участвовал вместе с отцом в росписи Андреевского собора в Киеве (середина 1750-х годов). Около 1758 года Левицкий переехал в Санкт-Петербург. Учился в Императорской Академии художеств.

В Петербурге Левицкий продолжал заниматься с Антроповым. Известность Левицкому принесли картины, выставленные в экспозиции Академии художеств (1770). В том же году за превосходно исполненный портрет А. Ф. Кокоринова тридцатипятилетний Левицкий получил звание академика. Преподавал в Академии художеств (1771—1788), руководил портретным классом. Был избран членом Совета Академии художеств (1786). Вышел в отставку (1788), но через девять лет вновь занял место в Совете Академии (с 1807).

Уже в ранних работах показал себя первоклассным мастером парадного портрета, способным найти выразительную позу и жест, сочетать интенсивность цвета с тональным единством и богатством оттенков (портреты Н. Сеземова, 1770; П. Демидова, 1773). Известный богач Прокофий Анкифьевич Демидов изображен им во весь рост, на большом холсте, на фоне величавой архитектуры, в пышных складках алого одеяния (портрет П. А. Демидова, 1773). Вершиной творчества Левицкого — и всего русского портрета XVIII века — стала серия портретов воспитанниц Смольного института благородных девиц, написанная в 1773—1776 годах. Серия «Смолянок» — шедевр мирового искусства (все портреты находятся в Русском музее).

Среди счетов по «комнатной сумме» Екатерины II встречается имя живописца: «Живописцу Левицкому за два портрета Ея Императорского Величества 1000 р.» (1773 г.); «Живописцу Левицкому за портрет короля Прусского 800 р.» (1778 г.); «Живописцу Левицкому за большой Наш портрет 1000 р.» (1778 г.).

В созданной Левицким обширной галерее портретов — величественная Екатерина II (1783), представленная мудрой и просвещённой законодательницей (именно этот портрет вдохновил Г. Р. Державина на создание знаменитой оды «Видение Мурзы»), и Дени Дидро (1773), французский философ-энциклопедист, писатель, энергию, творческое беспокойство, душевное благородство которого так живо и непосредственно передал русский художник, и отец художника (1779), скромный, мудрый и усталый старик, бывший в своё время одним из лучших украинских гравёров, и строитель здания Академии художеств зодчий А. Кокоринов (1769—1770), богатый купец-откупщик Н. Сеземов (1770), публицист, просветитель и издатель Н. Новиков. Левицкий был близко знаком со многими выдающимися людьми своего времени: Н. Львовым, Г. Державиным, В. Капнистом, И. Дмитриевым, И. Долгоруким, Н. Новиковым.

Граф Артемий Иванович Воронцов (1748—1813) заказал Левицкому портреты членов своей семьи, для украшения стен своего нового дома в Петербурге. Портреты А. И. Воронцова, его супруги П. Ф. Воронцовой и их дочерей Екатерины, Анны, Марии, Прасковьи (1780-е годы, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург) предназначались для семейной портретной галереи. В камерных по характеру портретах художник выделил особенности физического и духовного облика каждого члена семьи.

В 1780-х годах художник создал уникальную портретную галерею деятелей русской культуры. Особой теплотой отличаются интимные портреты Левицкого, созданные в период расцвета творчества художника (середина 1770-х — начало 1780-х). Ещё в 1773 году мастер исполнил портрет Д. Дидро, поражавший современников своей жизненной убедительностью, исключительной правдивостью в воссоздании облика философа. Одно из лучших созданий Левицкого — портрет молодой М. Дьяковой (1778), поэтичный, жизнерадостный, написанный в богатой гамме тёплых тонов.

Масон, в конце 1797 года посвящён А. Ф. Лабзиным в первые три масонские степени по поручительству Н. И. Новикова. Затем входил в петербургскую ложу «Умирающий сфинкс» А. Ф. Лабзина. По настоянию последнего в 1807 году вновь стал членом совета Академии художеств.

Оказал сильное влияние на становление художников П. И. Соколова, В. Л. Боровиковского, Л. С. Миропольского и Г. И. Угрюмова.

Похоронен на Смоленском православном кладбище; могила была утеряна ещё в XIX веке.

Жена — Анастасия Яковлевна Левицкая (1744—10.05.1832), умерла в 88 лет в Петербурге, похоронена на Смоленском православном кладбище. У супругов был единственный ребенок — дочь Агафья, чей портрет находится в Русском музее.

Адреса в Санкт-Петербурге 
Съездовская линия ВО, 23

Галерея

Другие работы 
 Смолянки Левицкого
 Опекунская серия
 Екатерина II – законодательница в храме богини Правосудия

Память

Примечания

Литература 
 Русская живопись в XVIII веке, т. 1. Д. Г. Левицкий, СПБ. 1902;
 Гершензон-Чегодаева Н. М., Д. Г. Левицкий, М., 1964;
 Кузнецов С. О. Неизвестный Левицкий. Портретное творчество живописца в контексте петербургского мифа. СПб., 1996.
 
 Д. Г. Левицкий. 1735—1822: Сб. научных трудов / Науч. ред. Г. Н. Голдовский. Л., 1987

Ссылки 

 Левицкий Дмитрий Григорьевич. Биография и творчество художника на Artonline.ru
 
 Портрет Е. Н. Хрущевой и княжны Е. Н. Хованской — история создания

Художники России XVIII века
Художники-портретисты Российской империи
Масоны России
Ослепшие художники
Похороненные на Смоленском православном кладбище, чьи могилы утрачены
Придворные художники